Folgende Liste sortiert Länder und Territorien nach ihrer gesamten Waldfläche (einschließlich Urwaldfläche) im Jahre 2020 in Quadratkilometer. Angegeben ist zudem der Anteil der bewaldeten Flächen an der gesamten Landfläche. Alle Daten stammen von der Weltbank. Die gesamte weltweite Waldfläche betrug 39.958.246 km² (Stand 2016), was 30,7 % der weltweiten Landfläche (ohne Antarktis) entsprach.

Entwicklung der weltweiten Waldfläche 
Folgende Liste gibt Überblick über die Entwicklung der Landfläche in den 20 Ländern mit der größten Landfläche seit dem Jahr 1990. Insgesamt ging seit 1990 eine Waldfläche von 1.291.359 km² verloren, was der Gesamtfläche von Peru bzw. der vierfachen Gesamtfläche Deutschlands entspricht. In einigen Ländern wie Russland, den USA und der Volksrepublik China stieg die Waldfläche durch Wiederaufforstungsprogramme an. In Brasilien, Indonesien sowie weiten Teilen Afrikas ging jedoch durch Abholzung eine noch größere Fläche an Waldgebieten verloren.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Wald